Rétxitsa (Smolensk), població de la província de Smolensk, a Rússia
 Rétxitsa (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia